Everything Is Illuminated bezeichnet 

 einen Roman, siehe Alles ist erleuchtet (Roman)
 einen auf dem Roman basierenden Film aus dem Jahr 2005, siehe Alles ist erleuchtet (Film)